Джон Джейкс () — американский писатель в жанре исторической прозы, вестерна, фэнтези, фантастики и ужасов.

Биография
Джон Уильям Джейк родился 31 марта 1932 года в Чикаго, штат Иллинойс, США, семье Джона Адриана, генерального директора Railway Express и Берты Джейкобс.

В 1953 году окончил Университет Депо в Гринкасле, штат Индиана, со степенью бакалавра в области творческого письма. В 1954 году он получил степень магистра в американской литературе в Университете штата Огайо.

После окончания образования с 1960 по 1970 год Джейкс работал в качестве копирайтера и менеджера по продвижению продукции. С 1971 года стал независимым писателем. В 1989-1996 годах работал научным сотрудником в Университете Депо в Южной Каролине.

Джейкс начал писать, когда начал учиться в университете. Его первые истории были опубликованы в 1950-х годах в Thrilling Wonder Stories. Работая, он продолжает писать рассказы и романы. Его первый роман «The Texans Ride North» был опубликован в 1952 году. Первоначально Джейкс писал в жанрах фантастики, вестерна, фэнтези и ужасов.
В 1973 году его первый исторический роман «Ублюдок» был опубликован в серии «Сага для семьи Кентов». Серия представляет американскую историю через жизнь вымышленной семьи. Она становится бестселлером и делает его известным автором. В 1978—1979 годах первые три романа быть экранированы в успешных одноимённых телевизионных фильмах.

В 1982 году первый роман Джейкса «Север и Юг» был опубликован в серии с таким же названием. Трилогия стала бестселлером, а в 1985—86 годах экранизирована в виде 12-серийного телесериала, который приобрёл огромную популярность. 

В настоящее время Джейкс является членом Ассоциации авторов и Американского ПЕН-центра.

Личная жизнь
15 июня 1951 года женился на учительнице Рэйчел Энн Пейн. У пары четверо детей — Андреа, Эллен, Джон Майкл и Виктория. Семья живёт на западном побережье Флориды и в Южной Каролине. Джейкс поддерживает дружбу с писателям Сандрой Браун, Патрисией Корнуэлл, Кеном Фоллеттом и Эваном Хантером.

Библиография
Большинство произведений Джона Джейкса не переведены на русский язык.
Циклы:
 Брэк-варвар (Brak the Barbarian) 
Великий идол (The Unspeakable Shrine), 1968
Человек в пламени (Flame Face), 1968
В гостях у колдуна (The Courts of the Conjurer), 1965
Призраки в камне (Ghosts of Stone), 1965
Ковчег душ (The Barge of Souls), 1968  
 Колдунья (Вrak the Barbarian Versus The Sorceress), 1963
Знак демона (Brak the Barbarian Versus The Mark of Demons), 1969
Дьяволы в стенах (Devils in the Walls), 1963 
Сад, вытканный на ковре (Ghoul’s Garden), 1973
Девушка в драгоценном камне (The Girl in the Gem), 1965
Брэк в цепях (Brak in Chains), 1977
Сокровище колдуна (The Mirror of Wizardry), 1968
 Север и Юг (The North and South trilogy)
North and South (1982)
Love and War (1984)
Heaven and Hell (1987)
Романы:
 Гибрид (The Hybrid), 1969 
 Тайны далекой звезды (Secrets of Stardeep), 1969
 Планета шестизарядного пистолета (Six-Gun Planet), 1970
Врата времени (Time Gate), 1972
Королевский крестоносец (Kings' Crusader), 1977
Рассказы:
 Требуются рецидивисты (Recidivism Preferred), 1962

Примечания 

Писатели США
Выпускники Университета Депау
Долгожители США